Иосиф Валентинович Руминкевич  (2 февраля 1869  — после 1921) —  каменщик, депутат Государственной думы Российской империи III созыва от города Лодзь Петроковской губернии.

Биография 
По сословной принадлежности мещанин. Выпускник 2-классного училища и ремесленных курсов. Имел специальность каменщиком, работал в Лодзи и других городах Царства Польского. Зарабатывал в год  500 рублей. Владел собственным домом. В момент выборов в Думу был женат.

15 сентября 1910 года избран в Государственную думу III созыва от 1-го и 2-го съездов городских избирателей на дополнительных выборах на место после сложения депутатских полномочий А. М. Ржондом 29 мая 1910 года. Вошёл в состав Польского коло. В комиссиях Думы не состоял, в прениях с думской трибуны не участвовал.

После окончания срока депутатских полномочий работал на одном из рудников в Царстве Польском. В 1919—1921 жил и работал в Лодзи.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Семья 
 Жена — ? 
Дети — ?

Литература 
 Н. Д. Постников. РУМИНКЕВИЧ Иосиф Валентинович // Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 534-535.

Рекомендуемые источники 
 Государственная дума. 3-й созыв. 5-я сессия: Справочник 1912 года. СПб., 1912. Выпуск 4. С. 68-69;
 Brzoza Cz., Stepan K. Poslowie polscy w Parlamente Rosyjskim, 1906—1917: Slownik biograficzny. Warszawa, 2001.

Архивы 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 9. Дело 684.

Примечания 

Члены Польского коло

Члены Государственной думы Российской империи III созыва